Ženská dvouhra Korea Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do singlové soutěže soulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nizozemská tenistka Kiki Bertensová, která zvolila start na paralelně hraném Toray Pan Pacific Open v Ósace.

Vítězkou se stala třetí nasazená Karolína Muchová, jež ve finále deklasovala polskou turnajovou čtyřku Magdu Linetteovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. Dvacetitříletá Češka, která nečelila žádnému brejkbolu, vyrovnala poměr vzájemných zápasů na 1–1, když Polce oplatila prohru ze čtvrtfinále letního Bronx Open 2019. Finále bylo pro déšť odloženo o šest hodin.

Muchová na okruhu WTA Tour vybojovala premiérový titul a po Nicole Vaidišové (2005) a Karolíně Plíškové (2014) se stala třetí českou šampionkou Korea Open. Bodový zisk obě finalistky posunul na nová žebříčková maxima. Muchové po skončení patřila 37. příčka a Linetteové 42. pozice.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2019
WTA Tour 2019